Vital Haghebaert (Bredene, 1952) is een Belgisch politicus voor de naar hem vernoemde politiek partij VITAL.

Levensloop 
Haghebaert is een voormalige politieagent, hij geldt als een buitenbeentje in de Vlaamse politiek.

Hij neemt met de kieslijst Vrijheid, Intimiteit, Thuis, Arbeid en Liefde (VITAL) al een twintigtal jaar bij elke verkiezing in West-Vlaanderen. De eerste deelname dateert van de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 in Bredene. Hij behaalde toen 64 voorkeurstemmen.

Hij wil onder andere één kieskring voor heel Vlaanderen en wil dat bij de oproepingsbrief een lijst van kandidaten en hun standpunten wordt bijgevoegd. Bovendien wil hij een gelijke berechtiging van grote en kleine partijen (zonder verkozenen) wat betreft subsidies. Een paar van zijn sociale standpunten zijn een huwelijk op proef, dat men jaarlijks kan opzeggen en een loon voor kinderen.

Vlaams partijvoorzitter
Politiek in Bredene